Губеревац може бити:

 Губеревац (Сопот), насељено место у општини Сопот, Република Србија
 Губеревац (Кнић), насељено место у општини Кнић, Република Србија
 Губеревац (Лесковац), насељено место града Лесковца, Република Србија
 Губаревци је стари назив за насељено место Борци (Рача) у општини Рача, Република Србија

или слично:
 Губеревци, насељено место у општини Лучани, Моравички округ, Република Србија